Niemcy:
 Friedeburg – dzielnica miasta Freiberg
 Friedeburg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wittmund
 Friedeburg (Saale) – dzielnica miasta Gerbstedt

Osoby:
 Hans-Georg von Friedeburg – dowódca Kriegsmarine
 Ludwig von Friedeburg – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Friedeberg